Православный церковный календарь — система счёта времени, употребляемая православной церковью для определения последовательности церковных праздников и постов годичного цикла, а также соответствующих им богослужений. Также название печатных изданий разного типа, содержащих (помимо общей календарной функциональности) приспособленные к конкретному году элементы месяцеслова и другие материалы богослужебно-менологического характера.

Старый стиль 

В своих календарях древние славяне, как и многие другие народы Европы, использовали мартовский стиль, когда новый год начинался с 1 марта. Наступление весны каждый раз символизировало собой рождение тёплого солнечного света и радостное пробуждение живой природы. После крещения Руси в 988 году отсчёт годов стал вестись от принятой в христианстве даты Сотворения мира 5508 году до н. э.

Перед наступлением 7000 года «от сотворения мира» (1492 года по современной хронологии) глубоко религиозные люди ожидали, что в такой символичный год произойдёт конец света. Чтобы умерить чрезмерные апокалиптические настроения, московский митрополит Зосима, соборно с другими русскими архиереями, утвердил пасхалию на следующую восьмую тысячу лет. При этом привёл бывший церковный календарь в полное соответствие с византийским календарём, поскольку тогдашний великий князь московский Иван III считал себя прямым преемником и наследником незадолго (в 1453 году) исчезнувшей Византии. По византийскому календарю, принятому до VII века, начало церковного года (индикта) было осенью — 1 сентября, в подражание предшествующему ветхозаветному еврейскому календарю, но фактический богослужебный год начинается с Пасхи — с весны.

Царь Пётр I, ориентируясь на западные традиции, когда по всей Европе торжественно отмечалась круглая дата — 1700 год от предполагаемого года рождения Иисуса Христа, издал указ «О писании впредь генваря с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира». Русская православная церковь в литургической жизни продолжает использовать частично реформированный Петром I прежний византийский календарь (так называемый старый стиль). Так 14 сентября [[{{#expr:trunc(/365.25) - {{#ifexpr:<9|4713|4714}}}} год]]а по григорианскому календарю наступил новый, }} год|С}}.

Старообрядчество не приняло реформ императора Петра I и продолжает использовать византийский календарь, отсчёт лет в котором идёт от сотворения мира и началом года является .

Наряду с византийским календарём для определения так называемых переходящих праздников используется исчисление по дате Пасхи, сделанное на основании лунного календаря. Дата Пасхи может находиться в пределах с  по . Согласно Иерусалимскому лекционарию, в древности церковный год начинался с Рождества Христова, согласно Иадгари — с Благовещения, но затем следовало Рождество, поэтому Рождественский канон Космы Маиумского написан на первый глас.

Аналогичный календарь принят в Иерусалимской церкви, Грузинской церкви и Сербской церкви.

С 15 июня 2014 года на юлианский календарь вернулась Польская православная церковь.

Русская православная церковь после 1917 года 
Вопрос о календаре был поднят 27 января 1918 года на Всероссийском Поместном соборе, после принятия декрета о введении в Российской республике григорианского календаря. Дискуссия на совместном заседании отдела о богослужении и отдела о правовом положении Церкви в государстве 29 января 1918 года завершилась выступлением доктора богословия, профессора С. С. Глаголева, в котором он отметил что «стиль надлежит переменить, но в настоящее время практическая необходимость заставляет нас остановиться на юлианском календаре». Обсуждение вопроса о календаре было продолжено 15 марта 1918 года на заседании отдела о богослужении, проповедничестве и храме, где было зачитано два доклада — профессора С. С. Глаголева и профессора И. И. Соколова. Было принято решение:
1) ввиду важности вопроса о реформе календаря и невозможности, с церковно-канонической точки зрения, скорого самостоятельного решения его русскою Церковию, без предварительного сношения по сему вопросу с представителями всех автокефальных Церквей, оставить в Русской православной церкви византийский календарь во всей его полноте <…>

Вопрос о реформе календаря вновь был поднят в 1923 году на втором Всероссийском Поместном соборе (отмеченном Патриархом Тихоном как «самочинное собрание, так называемого обновленческого духовенства и мирян в г. Москве»). В докладе о реформе календаря в заседании 5 мая 1923 года митрополит Антонин утверждал, что возможен безболезненный переход на григорианский календарь и что «бросить старый стиль не только не грешно, но даже необходимо». В принятой без прений резолюции предписывался переход на григорианский календарь с 12 июня 1923 года.

В послании Патриарха Тихона к православному народу осенью 1923 года осуждалась поспешность исправления церковного календаря, да ещё и «введением западного григорианского календаря». Предлагалось исправить церковное времяисчисление в соответствии с решением прошедшего в мае 1923 года в Константинополе собора православных церквей. Переход на новый стиль (на новоюлианский календарь) был запланирован на 2 октября 1923 года — после 1 октября старого стиля вместо 2-го должно было следовать 15 октября. Однако распоряжением Патриарха Тихона от 8 ноября 1923 года введение нового стиля было отложено. Несмотря на это, церковные даты в изданных в последующие годы российских календарях (1924—1929) были отмечены — согласно декрету президиума ВЦИК от 30 июля 1923 года — как будто переход на новый стиль произошёл, например, рождественские дни отмечены 25 и 26 декабря.

В последующий период вопрос о православном календаре поднимался на совещании глав и представителей автокефальных православных церквей в 1948 году (пленарное заседание 10 июля). Резолюция по вопросу «О Церковном календаре» была принята 17 июля 1948 года. В ней предписывалось праздновать Пасху только по старому (юлианскому) стилю, а для неподвижных праздников допускалось использование существующего календаря.

Новый стиль 

23 марта 1924 года Константинопольская православная церковь приняла к использованию новоюлианский календарь; за ней последовали некоторые Поместные церкви, в том числе и Русская православная церковь, которая, однако, была вынуждена вскоре отказаться от него ввиду массового неприятия верующими.

В результате 11 из 15 автокефальных православных церквей неподвижные праздники стали праздновать по новоюлианскому календарю, который до 2800 года будет совпадать с григорианским, Пасху же совершать, как и прежде, по юлианскому календарю. Автономная Финская православная церковь является единственной, которая все праздники, включая Пасху, совершает по григорианскому календарю.

На Афоне, находящемся в юрисдикции Константинопольской православной церкви, используется исключительно юлианский календарь, в том числе в административных документах.

См. также 
 Православные праздники
 Православные посты
 Месяцеслов
 Переходящие праздники
 Непереходящие праздники

Примечания

Ссылки 
 Православный календарь 
 Православный календарь 
 Православный церковный календарь с 100 по 20000 год с постами и Великими праздниками 
 Вычисляемый православный календарь 
 Православный календарь (с календарём православных постов) 
 Часы с Православным календарём
 Перевод современных дат в византийское летосчисление 
 Церковный календарь на телеканале «Союз»

Православные праздники
Календари